Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1974 si è svolto dal 12 ottobre al 27 ottobre 1974 a Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Puebla de Zaragoza, Tijuana e Toluca, in Messico: al torneo hanno partecipato ventitré squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta al Giappone.

Squadre partecipanti

Gironi

Primo fase

Girone A - Città del Messico

Risultati

Classifica

Girone B - Guadalajara

Risultati

Classifica

Girone C - Monterrey

Risultati

Classifica

Girone D - Tijuana

Risultati

Classifica

Girone E - Puebla

Risultati

Classifica

Girone F - Toluca

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone G - Tijuana

Risultati

Classifica

Girone H - Monterrey

Risultati

Classifica

Girone I - Guadalajara

Risultati

Classifica

Girone J

Risultati

Classifica

Girone K - Puebla

Risultati

Classifica

Girone L - Toluca

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 6º posto - Guadalajara

Risultati

Classifica

Girone 7º - 12º posto - Monterrey

Risultati

Classifica

Girone 13º - 18º posto - Puebla

Risultati

Classifica

Girone 19º - 23º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Giappone(Terzo titolo)

Secondo posto 
URSS

Terzo posto 
Corea del Sud

Classifica finale 

Pallavolo nel 1974
Campionati mondiali di pallavolo femminile